Ersilia – nome proprio di persona femminile
Ersilia – Donna sabina sulla quale esiste una duplice leggenda: moglie di Romolo oppure moglie di Osto Ostilio
Ersilia – nome italiano dell'asteroide 206 Hersilia